Carrard est un nom porté par plusieurs personnes :
 Benjamin Carrard (1730-1789), ministre protestant et naturaliste suisse
 François Carrard (1938-2022), avocat suisse et ancien directeur général du Comité international olympique (1989-2003).
 Henri Carrard (1824-1889), conservateur du musée vaudois
 Olivier Carrard (1956-), escrimeur suisse